Il toponimo Sandown può riferirsi a diverse località:

Regno Unito
Sandown, città della contea dell'Isola di Wight

Stati Uniti d'America
Sandown, comune del New Hampshire